Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Prince George, в честь принцев ганноверской династии:

 HMS Prince George — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1682 как HMS Duke; перестроен и переименован в 1701 в честь будущего короля Георга II. Снова перестроен в 1723; сгорел в море от несчастного случая в 1758.
 HMS Prince George — куттер; закуплен в 1763; продан в 1771.
 HMS Prince George — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1772; назван в честь будущего Георга IV; превращен в блокшив в 1832; разобран в 1839.
 HMS Prince George — додредноутный линкор типа Majestic; спущен на воду в 1895, назван в честь будущего Георга V. На рейдовой службе с 1918; переименован в Victorious II. Затонул в 1921, по пути на слом.